Sundbom ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Marie Sundbom (* 1932), schwedische sozialdemokratische Politikerin, Sozialistin und Diplomatin
 Maria Sundbom (* 1975), schwedische Schauspielerin